Anders Gillner kan syfta på:

* Anders Gillner (född 1944), svensk IT-entreprenör
 Anders Gillner (född 1967), svensk golfspelare